Сне́жское сельское поселение — административно-территориальная единица, муниципальное образование в центральной части Брянского района Брянской области. Центр — посёлок Путёвка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году путём преобразования дореформенного Снежского сельсовета.

Население 

Численность населения Снежского сельского поселения имеет устойчивую тенденцию к росту, главным образом за счёт развития посёлка Путёвка. С 2021 года Снежское сельское поселение является крупнейшим по населению в Брянской области.

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Брянского района
Сельские поселения Брянской области